El Torneig de Munic 2012, oficialment conegut com a BMW Open 2012, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 97a edició del torneig es va celebrar entre el 28 d'abril i el 6 de maig del 2012 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

El tennista local Philipp Kohlschreiber va guanyar aquest títol per segona ocasió després de l'aconseguit l'any 2007.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012